Die Fußball-Amateurliga Rheinland 1968/69 war die 17. Saison der 1. Amateurliga, dem Vorgänger der Verbandsliga Rheinland, auch Rheinland-Liga genannt. Diese Liga stellte bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 

Rheinlandmeister wurde Vorjahresabsteiger SSV Mülheim. Der SV Niederlahnstein nahm als Rheinland-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1969 teil, scheiterte dort im Achtelfinale an Südbaden-Vertreter FC Emmendingen.

Den Abstieg in die 2. Amateurliga mussten die Sportfreunde Herdorf, der VfB Wissen, der SV Ruwer und der TuS Mayen antreten. Für die nachfolgende Saison 1969/70 kamen als Aufsteiger aus der 2. Amateurliga der VfL Trier, der FV Engers 07 und der SC Oberlahnstein.

Weblinks 
 Ehrentafel Rheinlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Rheinland 1968/69 bei f-archiv.de
 1. Amateurliga Rheinland 1968/69 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik, abgerufen am 8. März 2022

Fußballsaison 1968/69
1968